Ștrumfii (în , în ) este un serial de televiziune belgian animat pe calculator, dezvoltat de Dupuis audiovizuale, IMPS și Peyo Productions. Este al doilea show de televiziune bazat pe personajele Smurf, după seria originală din 1981 cu același nume.

În România, serialul a avut premiera pe canalele Nickelodeon și Nicktoons, pe 4 octombrie 2021.

Episoade

Note

Seriale de animație